Ледяной дождь — многозначный термин:

 Ледяной дождь — атмосферные осадки, выпадающие из облаков при отрицательной по шкале Цельсия температуре воздуха
 «Ледяной дождь» — песня рок-группы «Кипелов» из альбома «Звёзды и кресты»
 «Ледяной дождь» () — немецкая метал-группа.
 «Ледяной дождь» () — Южнокорейский ремейк фильма «Чёрный лёд», снятый в 2010 году.